Equality ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Equality (Alabama), im Coosa County
 Equality (Illinois), im Gallatin County
 Equality (Kentucky), im Ohio County
 Equality (Washington), im Skagit County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Equality Run, Fließgewässer im Licking County, Ohio